Влади́мир Ла́рин:
 Ларин, Владимир Алексеевич (род. 1948) — советский и российский гобоист и педагог.
 Ларин, Владимир Борисович (род. 1936) — советский и украинский учёный-механик.
 Ларин, Владимир Иванович (1948—1995) — советский футболист.
 Ларин, Владимир Николаевич (1939—2019) — советский и российский геолог, автор металлогидридной теории строения Земли.
 Ларин, Владимир Сергеевич (1921—1971) — полный кавалер ордена Славы.